C19H21NO3 – formula molecolare della nalorfina
C19H21NO3 – formula molecolare della tebaina

Formule molecolari